Skyler ou Skylar est un prénom, issu de l'orthographe anglicisé du nom de famille et prénom Schuyler (et sa variante ).

Personnes portant le prénom Skyler ou Skylar :
 Skyler Gisondo, un acteur américain ;
 Skyler Page, un acteur et animateur américain ;
 Skyler Samuels, une actrice américaine ;
 Skylar Diggins-Smith, une joueuse américaine de basket-ball ;
 Skylar Astin, un acteur et chanteur américain ;
 Skylar Grey, une auteur-compositrice-interprète américaine.

Prénom